Орден «Богдан-Основатель» () — государственная награда Республики Молдова. Учреждён 26 декабря 2008 года Законом Республики Молдова № 314-XVI.

Награждаются 
 за выдающиеся заслуги в развитии и укреплении государственности Республики Молдова;
 за значительный вклад в дело национального возрождения, упрочение гражданского мира, достижение единения и согласия в обществе, гармонизацию межнациональных отношений;
 за особо плодотворную деятельность по повышению международного авторитета страны.

Описание 
Орден «Bogdan Întemeietorul» изготавливается из серебра и представляет собой золотой лилейный крест со вставленным над каждым цветоложем фианитом. Крест наложен на серебряную звезду, состоящую из пучков повторяющихся лучей, упорядоченных в воображаемый квадрат со слегка выпуклыми сторонами. На кресте расположен круглый медальон с золотым рельефным символическим конным портретом господаря страны на красном поле и с круговой легендой по краю на белой эмали между двумя линейными золотыми кругами золотыми прописными буквами: вверху — «Bogdan», внизу — «Întemeietorul»; сегменты надписи разделены тремя фианитами с каждой стороны по правому и левому флангу. Диаметр ордена — 45 мм.

На оборотной стороне ордена имеется приспособление для крепления к одежде.

Награждения

2009 год 
 Ион Друцэ (8 сентября 2009 года, № 2344) — писатель.

2011 год 
 Владимир (Николае Кантарян) (10 июня 2011 года, № 156) — Митрополит Кишинёвский и Всея Молдовы.

2017 год 
  (30 января 2017 года, № 56) — профессор-университара, доктор-хабилитат политических наук.
 Владимир Курбет (30 января 2017 года, № 56) — художественный руководитель и главный балетмейстер Национального академического ансамбля народного танца «Joc».
 Ева Гудумак (30 января 2017 года, № 56) — действительный член Академии наук Молдовы.
 Виорел Михаил (30 января 2017 года, № 56) — писатель, публицист.
 Леонид Талмач (30 января 2017 года, № 56) — экс-президент Национального банка Молдовы.
 Маркелл (Николай Михэеску) (15 июля 2017 года, № 271) — епископ Бэлцкий и Фэлештский.
 Петра (Валериу Мустяцэ) (15 июля 2017 года, № 271) — епископ Унгенский и Ниспоренский.
 Никодим (Иоан Вулпе) (15 июля 2017 года, № 271) — епископ Единецкий и Бриченский.
 Владимир Богдан (30 июля 2017 года, № 318) — начальник Службы государственных наград Главного управления права Аппарата Президента Республики Молдова.

2018 год 
  (2 февраля 2018 года, № 595) — зам. председателя Конституционного суда Республики Молдова.
 Петру Костин (15 июля 2018 года, № 775) — научный исследователь Центра культуры и военной истории, член Международного клуба коллекционеров Республики Молдова.

2019 год 
  (2 февраля 2019 года, № 1089) — ректор государственного университета медицины и фармации «Nicolae Testemițanu».
 Александру Бурьян (2 февраля 2019 года, № 1089) — проректор Европейского университета Молдовы.
 Петру Ганган (24 апреля 2019 года, № 1152) — ветеран Союза волонтёров. 
 Андрей Смокинэ (23 августа 2019 года, № 1253) — доктор-хабилитат права, профессор университара.
 Георгий Табунщик (23 августа 2019 года, № 1253) — экс-глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери).

2020 год 
 Юри Калев (23 сентября 2020 года, № 1785) — директор Акционерного общества «Supraten», муниципий Кишинэу.
  (23 сентября 2020 года, № 1785) — член Театрального союза Молдовы.
 Серафим Урекян (23 сентября 2020 года, № 1785) — экс-депутат Парламента.
  (7 декабря 2020 года, № 1867) — экс-председатель комиссии (член Национальной комиссии по геральдике при Президенте Республики Молдова).
 Силвиу Андриешь-Табак (7 декабря 2020 года, № 1867) — государственный геральдист (член Национальной комиссии по геральдике при Президенте Республики Молдова).

2022 год 
 Главный штаб Национальной армии (27 апреля 2022 года, № 445).

Примечания 

Ордена Молдавии